Giovanni Suzzani (1875-1910) sindacalista italiano
Marcello Suzzani (...) musicista italiano